

Letteratura 
The Master – romanzo del 2004 scritto da Colm Tóibín
The Master: An Adventure Story – romanzo del 1975 scritto da Terence Hanbury White

Cinema 
The Master – film del 1980 diretto da Lu Chin Ku
The Master – film del 1989 diretto da Tsui Hark
The Master – documentario del 1995 diretto da Omar Amiralay
Mistrz (o The Master) – film del 2005 diretto da Piotr Trzaskalski
Usta (o The Master) – film del 2009 diretto da Bahadır Karataş
The Master – film del 2012 diretto da Paul Thomas Anderson

Musica 
The Master – album del 1999 inciso da Rakim
The Master (1961-1984) – raccolta di album di Marvin Gaye pubblicata nel 1995

Televisione 
Master (The Master) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1984
The Master – quiz show australiano trasmesso dal 2006 al 2007
The Master – reality show indonesiano trasmesso dal 2009

Pagine correlate 
Master